Зи́мняя Ста́вка — посёлок в Нефтекумском городском округе Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 265 км.

Расстояние до районного центра: 33 км.

История 
Населённый пункт образован в 1954 году. Своим наименованием «обязан старому туркменскому поселению с одноименным названием — Зимней Ставкой называлось место пребывания трухменского пристава на зимних кочевьях».

Для управления туркменским народом в 1854 году была учреждена Летняя Ставка в урочище Красные Копани, служившая резиденцией туркменского пристава, а в 1860 году — Зимняя Ставка в урочище Джелань, где размещался помощник пристава.

Первыми жителями посёлка стали разведчики и бурильщики Грознефтгазразведки. В 1950—1960-х годах здесь были построены жилые дома, школа, детский сад-ясли, библиотека.

На 1 марта 1966 года посёлок Зимняя Ставка находился в подчинении Затеречного поселкового совета.

До 1 мая 2017 года посёлок был административным центром упразднённого Зимнеставочного сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 62 %.

Инфраструктура 
 Дом культуры. Открыт 1 мая 1959 года
  Сельская библиотека. Открыт 25 ноября 1955 года
 В двух километрах от села расположена центральная перекачивающая станция «Зимняя ставка» ООО «РН-Ставропольнефтегаз»

Образование 
 Детский сад № 10 «Солнышко»
 Средняя общеобразовательная школа № 8. Открыт 25 августа 1975 года

Памятники 
 Памятник связному партизанского отряда И. В. Макаровичу, погибшему в 1942 году. 1967 год

Кладбище 
В 600 м на северо-восток от пересечения улиц Горького и Объздной расположено общественное открытое кладбище площадью 13 231 м².

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Нефтекумского района